Котоне́р () — знатный род Мальорки итальянского происхождения
 Котонер, Николас (1605—1680) — 61/62-й великий магистр Мальтийского ордена (1663—1680)
 Котонер, Рафаэль — 60/61-й великий магистр Мальтийского ордена (1660—1663), старший брат предыдущего